Lijn 1 is een metrolijn in de Spaanse hoofdstad Madrid. De blauwe lijn werd geopend op 17 oktober 1919. Lijn 1 telt 33 stations en een lengte van 23,9 km.

Stations

 De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn

Lijn 01